When Knighthood Was in Flower – romanzo di Charles Major
When Knighthood Was in Flower – lavoro teatrale di Paul Kester

Film
When Knighthood Was in Flower – cortometraggio statunitense muto del 1908 diretto da Wallace McCutcheon
When Knighthood Was in Flower – film statunitense muto del 1922 diretto da Robert G. Vignola